Kålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kålsjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun, 
Kålsjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn